Metal Gear Solid V se refiere a dos videojuegos de la saga Metal Gear que juntos componen la quinta entrega numerada:
 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, el prólogo del juego lanzado el año 2014.
 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, el resto de la historia lanzado el 2015.